Bud Stallworth – ex cestista statunitense
 Dave Stallworth – cestista statunitense
 DeNesha Stallworth – cestista statunitense
 John Stallworth – ex giocatore di football americano statunitense
 Shamell Stallworth – cestista statunitense naturalizzato brasiliano